Hierba centella puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anemone palmata;
 el nombre común de la planta Caltha palustris;
 el nombre común de la planta Calendula officinalis;
 el nombre común de la planta Ranunculus ficaria; o
 el nombre común de la planta '''''Ranunculus muricatus.